Landesbrandmeister ist der höchste Feuerwehrdienstgrad in folgenden Ländern:
 Brandenburg
 Mecklenburg-Vorpommern
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein